Fluweelwidavink
 Geelrugwidavink
 Hanenstaartwidavink
 Hartlaubs widavink
 Lierstaartwidavink
 Reichenows widavink
 Roodkeelwidavink
 Roodschouderwidavink
 Spiegelwidavink